Hei-ho-chen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nakchu (häradshuvudort i Kina), Tibet, 
 Heihe (ort), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar